Серер — мова з групи західноатлантичних мов.
 Серер — народ у західній Африці.